

Kalendarium informatyczne 1938 roku 
 George Philbrick konstruje elektroniczną maszynę analogową o nazwie Polyphemus
 Claude E. Shannon publikuje rozprawę o reprezentacji klasycznego rachunku zdań za pomocą obwodów elektrycznych

styczeń

luty

marzec

kwiecień 
 26 kwietnia – Manuel Blum, wenezuelski informatyk, laureat nagrody Turinga w 1995 roku za wkład w rozwój teorii złożoności obliczeniowej oraz jej zastosowań w kryptografii i weryfikacji formalnej.

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1938